Marco Arrecino Clemente puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Marco Arrecino Clemente (prefecto 38), prefecto de la Guardia Pretoriana durante el reinado del emperador Calígula.
 Marco Arrecino Clemente (prefecto 70), del anterior y prefecto de la Guardia Pretoriana durante el reinado del emperador Vespasiano.